Яхав-Чан-Муваахн I (д/н — 4 серпня 605) — ахав Шукальнааха у 600—605 роках.

Життєпис 
Про батьків та попередника немає відомостей. Посів трон у 600 року. Тоді ж переніс свій трон з міста Шукальнааха (сучасне городище Лаканха). Церемонія інтронізації відбулася в день 9.8.6.13.17, 11 Кабан 5 Сіп (27 квітня 600 року).

Проводив активну зовнішню політику, як союзник або васал Па'чанського царства він втягнувся у війну проти Баакульского царства і в день 9.8.9.15.11, 7 Чувен 4 Соц' (16 травня 603 року) завдав поразки в битві баакульському війську. Яхав-Чан-Муваахна I помер в день 9.8.12.2.2, 12 Ік' 5 Моль (4 серпня 605 року). Владу успадкував Ах-Нааль.

Джерела 
 Grube N. Palenque in the Maya World // Eighth Palenque Round Table, 1993, edited by M. Macri and J. McHargue. — San Francisco: Pre-Columbian Art Research Institute, 1996. — P. 3-4

Царі Бонампаку